Челья:

 Челья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Челья, Пол — американский бизнесмен, владелец фирмы Allegany Pellets.